95 může být:

 95 (číslo) – číslo
 95 – rok
 95 př. n. l. – rok
 STS-95 – let raketoplánu Discovery z října a listopadu 1998
 Messier 95 – též NGC 3352, spirální galaxie v souhvězdí Lva